Чемпионат Нидерландов по футболу 1974—1975 является 19 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 5 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал ПСВ. Всего было сыграно 306 игр и забито 875 гола (в среднем 2,85 голов за игру).

Турнирная таблица 

''И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ''ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей
1 «ФК Ден Хааг» стал обладателем Кубка Нидерландов 1974—1975 и квалифицировался в Кубок обладателей кубков.
2 Клубы квалифицировались в Кубок Интертото.

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на RSSSF

1974/1975
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1974 году
Спорт в Нидерландах в 1975 году